Arms peut désigner :

Personnalités 
 John Taylor Arms (1887-1953), un peintre américain.

Culture 
 Arms Corporation, un studio d'animation japonaise.
 Arms, ou , un manga scénarisé par Kyōichi Nanatsuki et dessiné par Ryōji Minagawa.
 Arms, un jeu vidéo de combat développé par Nintendo EPD et édité par Nintendo.